Кратер Мейн (), не путать с кратером Мейн на Марсе, — большой ударный кратер в северной приполярной области видимой стороны Луны. Название присвоено в честь английского астронома Роберта Мэна (1808—1878) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Мейн являются кратер Джоя на севере-северо-западе; кратер Де Ситтер на востоке и кратер Чаллис примыкающий к юго-западной части кратера Мейн. 

Селенографические координаты центра кратера , диаметр 47,4 км, глубина 2,3 км.

Кратер Мейн состоит из трех кратеров с общей чашей затопленной и выровненной лавой. Восточная часть вала перекрыта маленьким чашеобразным кратером, в юго-западной части вала, в месте примыкания кратера Чаллис, имеется неширокий проход. Внутренний склон вала узкий и гладкий. Дно чаши ровное, испещрено множеством мелких кратеров большая часть из которых лежит в пределах полосы пересекающей чашу кратера Мейн с юго-запада на северо-восток.

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны